Herrö kan syfta på:

Sverige 

Herrö, Härjedalen, en småort utanför Sveg i Härjedalens kommun, 
 Herrö (gods), ett gods i Ösmo socken i Södermanland,

Se även
Herrön
Stora Herrö
Lilla Herrö
Herröskatan